Вашуков — фамилия. Известные носители:

 Вашуков, Андрей Петрович (1902—1972) — председатель колхоза «Новая жизнь» Архангельской области, Герой Социалистического Труда.
 Вашуков, Михаил Юрьевич (род. 1958) — куплетист, заслуженный артист Российской Федерации.